Farhang ist der Familienname folgender Personen:

 Amin Farhang (* 1940), Handels- und Industrieminister von Afghanistan
 Siddiq Farhang (1914–1990), afghanischer Botschafter